Пётр Иванович Искра (20 июня 1917 — 9 июня 1998) — участник Великой Отечественной войны, командир расчёта 45-мм пушки 281-го гвардейского стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии, 7-й гвардейской армии, 2-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 20 августа 1917 года в селе Куру-Узень, ныне - Солнечногорское, ныне в составе городского округа Алушта Республики Крым. Русский. Рано остался без матери, отец отдал в услужение к попу. Вскоре сбежал на Кубань, воспитывался в детском доме станицы Славянская (ныне город Славянск-на-Кубани Краснодарского края). В 1935 году окончил 6 классов. Уехал на Дальний Восток. Трудился на рыбзаводе острова Путятин (Шкотовский район Приморского края), затем в подсобном хозяйстве треста плавучих консервных заводов «Кработрест» в бухте Тин-Кан (ныне - бухта Руднева).

В РККА 
В 1938 году был призван в Красную армию. Службу проходи на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. Летом 1942 года был зачислен в формирующуюся из моряков Тихоокеанского флота 92-ю стрелковую бригаду.

На фронте 

На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 года. Боевой путь начал под Сталинградом. В составе батареи 76-мм орудий в должности телефониста сражался в самом городе, в цехах завода «Красный Октябрь». После разгрома гитлеровцев под Сталинградом, в апреле 1943 года, бригада был обращена на формирование 93-й гвардейской стрелковой дивизии. В её составе артиллерист Искра прошёл до конца войны. Воевал под Белгородом, на Курской дуге ящичным в составе расчёта 76-мм орудия. 14 июля вместе с расчётом истребил до 50 гитлеровцев, награждён медалью «За отвагу». Был ранен, вскоре вернулся в свой полк. В дальнейшем участвовал в боях за освобождение Левобережной Украины, в Кировоградской, Уманско-Ботошанской наступательных операциях, форсировал реки Днестр и Прут. В этих боях уже командовал расчётом 45-мм орудия.

Подвиг 
11 апреля 1944 года у населённого пункта Сенешти (западнее города Яссы, Румыния) во время окружения полка гвардии рядовой Искра со своим расчётом подбил вражеский танк T-VI «Тигр» и истребил много румынских солдат. Будучи раненным, продолжал вести огонь из орудия пока оно не было разбито прямым попаданием. Приказом по частям 93-й гвардейской стрелковой дивизии от 4 мая 1944 года гвардии рядовой Искра Пётр Иванович награждён орденом Славы 3-й степени.

14 сентября 1944 года в боях за село Буру (22 км западнее города Турда, Румыния) гвардии сержант Искра разведал огневые точки противника. Во время наступления прямой наводкой подавил огонь 6 пулемётных точек с расчётами, обеспечив продвижение стрелковых подразделений. Приказом по войскам 27-й армии №224 от 20 декабря 1944 года гвардии сержант Искра Пётр Иванович награждён орденом Славы 2-й степени.

6 ноября 1944 года, в Будапештской наступательной операции, при форсировании реки Тиса со своим расчётом подавил огонь 6 пулемётных точек и уничтожил до 13 венгерских солдат. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

25 марта 1945 года при форсировании реки Трон близ населённого пункта Дол-Варад (Словакия) гвардии сержант Искра одним из первых переправил орудие через реку и со своим расчётом прямой наводкой разбил несколько пулемётных точек противника. 28 марта в боях за город Комьятице (Словакия), командуя бойцами, подавил миномётную батарею и истребил до взвода солдат противника. За эти бои был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

После армии 
В 1946 году старшина Искра был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии сержант Искра Пётр Иванович награждён орденом Славы 1-й степени. После войны вернулся в родную станицу (с 1958 года - город Славянск-на-Кубани). Работал датчиком на кирпичном заводе, токарем на ремонтно-механическом заводе, столяром-плотником на Славянской швейной фабрике, кондуктором на железной дороге.

Спустя 20 лет после Победы ветерану был вручён последний боевой орден - Славы 1-й степени. Жил в городе Славянск-на-Кубани. Скончался 9 июня 1998 года. Похоронен на кладбище города Славянск-на-Кубани.

Награды 

 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985) 
 орденами Отечественной войны II степени]] (16.02.1945)
 Орден Славы I степени (15.05.1946)/
 Орден Славы II степени (20.12.1944)
 Орден Славы III степени (04.05.1944)
 Медаль «За отвагу» (16 июля 1943)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами полных кавалеров ордена Славы.
 На могиле установлен надгробный памятник.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
 Кубанцы-кавалеры трех орденов Славы - Краснодар. 1995
 Рощин И.И. Солдатская слава. Книга 7. М, 1988

Ссылки 

 Искра
 Полные кавалеры ордена Славы: краткий биографический словарь. На сайте МО РФ 

Полные кавалеры ордена Славы